Cantonul Guiscard este un canton din arondismentul Compiègne, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Beaugies-sous-Bois || align="right" | 83 || align="right" | 60640 || align="right" | 60052
|-
| Berlancourt || align="right" | 283 || align="right" | 60640 || align="right" | 60062
|-
| Bussy || align="right" | 246 || align="right" | 60400 || align="right" | 60117
|-
| Campagne || align="right" | 132 || align="right" | 60640 || align="right" | 60121
|-
| Catigny || align="right" | 182 || align="right" | 60640 || align="right" | 60132
|-
| Crisolles || align="right" | 985 || align="right" | 60400 || align="right" | 60181
|-
| Flavy-le-Meldeux || align="right" | 193 || align="right" | 60640 || align="right" | 60236
|-
| Fréniches || align="right" | 252 || align="right" | 60640 || align="right" | 60255
|-
| Frétoy-le-Château || align="right" | 193 || align="right" | 60640 || align="right" | 60263
|-
| Golancourt || align="right" | 404 || align="right" | 60640 || align="right" | 60278
|-
| Guiscard || align="right" | 1 720 || align="right" | 60640 || align="right" | 60291
|-
| Libermont || align="right" | 187 || align="right" | 60640 || align="right" | 60362
|-
| Maucourt || align="right" | 119 || align="right" | 60640 || align="right" | 60389
|-
| Muirancourt || align="right" | 487 || align="right" | 60640 || align="right" | 60443
|-
| Ognolles || align="right" | 223 || align="right" | 60310 || align="right" | 60474
|-
| Le Plessis-Patte-d'Oie || align="right" | 92 || align="right" | 60640 || align="right" | 60502
|-
| Quesmy || align="right" | 165 || align="right" | 60640 || align="right" | 60519
|-
| Sermaize || align="right" | 227 || align="right" | 60400 || align="right" | 60617
|-
| Solente || align="right" | 87 || align="right" | 60310 || align="right" | 60621
|-
| Villeselve || align="right" | 360 || align="right" | 60640 || align="right" | 60693
|}
 
 

Cantoane în Oise